Quishpe est un nom de famille équatorien d'origine quechua, porté notamment par :

 Carlos Eduardo Quishpe Quishpe, dit Carlos Quishpe, né en 1991, coureur cycliste équatorien ;
 Delfin Quishpe, né en 1977, chanteur-compositeur équatorien.